Lysimache (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Lysimache (Tochter des Abas), Gattin des Talaos
 Lysimache (Tochter des Priamos), des Königs von Troja, mit einer seiner Nebenfrauen (Bibliotheke des Apollodor 3,12,5)

Name einer Person:
 Lysimache (Priesterin der Athene) (5. Jahrhundert), Priesterin der Athena Polias auf der Akropolis von Athen